Rafaela Lopes Silva (* 24. dubna 1992 v Rio de Janeiru, Brazílie) je brazilská zápasnice – judistka.

Sportovní kariéra 
Judu se věnuje od 7 let. Připravuje se pod vedením Geralda Bernardese. V roce 2012 patřila k favoritkám na jednu z medailí na olympijských hrách v Londýně. Ve druhém kole se však dopustila hrubé taktické chyby a za nástup do kata-gurumy (útok na nohu) obdržela od rozhodčích hansoku-make.

Vítězství 
 2009 – 1× světový pohár (Madrid)
 2011 – 3× světový pohár (Düsseldorf, São Paulo, San Salvador)
 2014 – 1× světový pohár (Řím)
 2015 – 1× světový pohár (Düsseldorf)

Výsledky

Externí odkazy 
 
 
 Výsledky a novinky Rafaela Silvaová na judoinside.com
 Výsledky a novinky Rafaela Silvaová na judobase.org

Brazilské judistky
Olympijské vítězky v judu
Mistryně světa v judu
Brazilští olympijští vítězové
Olympijští vítězové z LOH 2016
Narození 24. dubna
Narození v roce 1992
Žijící lidé
Ženy
Narození v Riu de Janeiru
Dopingové případy v judu
Dopingové případy brazilských sportovců